Санта-Катари́на (Santa Catarina, «Святая Катарина»)

 Санта-Катарина — штат на юге Бразилии.
 Санта-Катарина (остров) — остров в Атлантическом океане, у юго-восточного берега Бразилии.
 Санта-Катарина (Сан-Томе и Принсипи) — город в округе Лемба на острове Сан-Томе в государстве Сан-Томе и Принсипи.
 Санта-Катарина (Кабо-Верде) — город и район (фрегезия) на острове Фогу, Кабо-Верде.
 Санта-Катарина (Гуанахуато) — город в штате Гуанахуато, Мексика.
 Санта-Катарина (Сан-Луис-Потоси) — город в штате Сан-Луис-Потоси, Мексика.
 Санта-Катарина (Герреро) — посёлок в муниципалитете Чилапа-де-Альварес мексиканского штата Герреро.
 Санта-Катарина (Вагуш) — район (фрегезия) в округе Авейру, Португалия.
 Санта-Катарина (Калдаш-да-Раинья) — район (фрегезия) в округе Лейрия, Португалия.
 Санта-Катарина (Лиссабон) — район (фрегезия) в округе Лиссабон, Португалия.
 Санта-Катарина-да-Серра — район (фрегезия) в округе Лейрия, Португалия.
  — миссионерская миссия Доминиканского ордена, штат Нижняя Калифорния, Мексика.

См. также 
 Санкт-Катаринен
 Святая Екатерина (значения)
 Санта-Катерина